Улица Бориса Жигулёнкова — улица, расположенная в Восточном административном округе города Москвы на территории района Соколиная Гора.

История 
Улица переименована в 1966 году в честь Героя Советского Союза — лётчика-истребителя Жигулёнкова Бориса Васильевича, сбившего 16 вражеских самолётов и совершившего 184 боевых вылета.

Прежнее название улицы — 2-й Кирпичный переулок — дано в 1928 году по находившимся поблизости кирпичным заводам.

Расположение 
Улица Бориса Жигулёнкова начинается от Вольной улицы, идёт на юг, пересекает 10-ую и 9-ую улицы Соколиной Горы. При пересечении последней улица Бориса Жигулёнкова меняет направление на юго-восточное, пересекает по пути дальнейшего следования 8-ую улицу Соколиной Горы. Заканчивается, упираясь в 5-ую улицу Соколиной Горы.

Примечательные здания и сооружения

по нечётной стороне 
 Дом 11 — детский сад № 609.
 Дом 15а — школа-интернат № 34.
 Дом 23 — учебный корпус МГМСУ.

Транспорт 
 Автобусы № 36, 83, 86, 141, 332

Примечания

Ссылки 
Улица Бориса Жигулёнкова на Yougeo.ru

Бориса Жигулёнкова